De provincie Oost-Vlaanderen vormt sinds 2003 een kieskring voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en sinds 2004 ook voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement.

Structuur

Verkiezingsuitslagen

Provincieraad 
Voor de Provincieraad verkiezen de inwoners van de provincie 36 leden, tot 2018 waren dit er 72 leden, tot 2012 waren dit er 84. De kieskring bestaat uit 3 kiesarrondissementen, met name Aalst-Oudenaarde, Gent en Dendermonde-Sint-Niklaas.

Provincieraadsverkiezingen sinds 1961
 (*)1961: PROGR FRONT (0,02%) / 1965: Anderen (0,48%) / 1968: Anderen (0,07%) / 1971: STORM (0,15%), PROGRES FR (0,11%) / 1974: Anderen (0,62%) / 1978: PF-ECO (0,15%), JAN (0,12%), PVCM (0,02%) / 1991: V.D. (0,61%), B.E.B. (0,22%), N.V. (0,15%), GRAS (0,1%) / 1994: B.E.B. (0,37%), GRAS (0,1%), VVP (0,4%), AOV (0,17%), JONG (0,12%) / 2000: DIGTER (0,12%), E.D.B. (0,1%) /  2006: Anderen (1,09%) / 2012: Anderen (0,9%) / 2018: Pokémon-Lijst (0,7%), VMC (0,2%), BUB (0,1%), SPIEGEL Partij (0,1%), MRP (0,1%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Verkozenen 2006:

Verkozenen 2012:

Verkozenen 2018:

Vlaams Parlement 
Voor het Vlaams Parlement verkiezen inwoners van de provincie 27 van de 124 leden. De kieskring werd in 2004 gemaakt door het samenvoegen van de arrondissementele kieskringen Aalst-Oudenaarde, Gent-Eeklo en Sint-Niklaas - Dendermonde.

Verkozenen 2004:

Verkozenen 2009:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Federale verkiezingen 
Tot en met 1991 werden de federale en regionale verkiezingen gehouden op niveau van kiesarrondissementen die bestonden uit een tot twee administratieve arrondissementen: Gent-Eeklo, Aalst,  Dendermonde en Sint-Niklaas. Vanaf 1995 werd sterker gebundeld: Gent-Eeklo, Aalst-Oudenaarde en Dendermonde-Sint-Niklaas. Vanaf 2003 werden de federale en regionale verkiezingen gehouden op niveau van de provincie. Daartoe werden provinciale kieskringen ingericht. De volgende tabel geeft een totaaloverzicht voor de ganse provincie.

Kamerverkiezingen sinds 1968 
 (*)1968: Soc.Bew.Vl (0,14%) / 1971: Van Meerhage (0,26%) / 1974: PMO (0,39%), VFP-PFU (0,28%), Diependale (0,16%) / 1978: Pf-eco (0,19%) / 1981: Udrt/RA (0,25%) / 1985: GROEN (0,62%) / 1987: GROEN (0,67%) / 1991: V.D. (0,49%), B.E.B. (0,24%) / 1995: B.E.B. (0,34%), W.O.W. (0,71%), VVP (0,26%), UNIE. (0,12%), N.W.P. (0,11%) / 1999: W.O.W. (0,11%), PNPb (0,2%), LEEF (0,18%), W.I.T. (0,17%), A (0,13%) / 2003: LSP (0,3%), Lib.Appèl (0,62%), B.U.B. B.E.B. (0,19%) /  2007: CAP (0,38%) / 2010: LSP (0,20%), Respect (0,59%) / 2014: Piratenpartij (0,82%), SD&P (0,23%), B.U.B. (0,14%), PVGW (0,09%) / 2019: B.U.B. (0,21%), De Coöperatie (0,17%) /

Verkozenen 2003:

Verkozenen 2007:

Verkozenen 2010:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Politiek in Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen